Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl druhý pár světa tvořený českými tenistkami Andreou Hlaváčkovou a Lucií Hradeckou, který byl vyřazen v úvodním kole kanadsko-ruskou dvojicí Gabriela Dabrowská a Alla Kudrjavcevová.

Deblový titul si připsala druhá nasazená francouzsko-kazašská dvojice Kristina Mladenovicová a Galina Voskobojevová, která ve finále přehrála švédský pár Sofia Arvidssonová a Johanna Larssonová po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a 6–3.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (vítězky)
  Marina Erakovicová /  Heather Watsonová (čtvrtfinále)
  Līga Dekmeijereová /  Megan Moultonová-Levyová ''(semifinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Hlaváčková  L Hradecká
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[4]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= G Dabrowski  A Kudrjavcevová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Arvidsson  J Larsson
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Falconi  M Sanchez
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= L Dekmeijere  M Moulton-Levy
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= S Mikesz  C Wegner
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= S Arvidsson  J Larsson
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

U.S. National Indoor Tennis Championships 2013
WTA Tour 2013